Бартломей Белзецький — підкоморій белзький,
 Бартломей Белзецький — суррогатор белзький.

Белжецькі